Generalized Markup Language – język strukturyzowania dokumentów opracowany przez IBM
 Game Maker Language – język skryptowy programu Game Maker
 Geography Markup Language – format wymiany danych przestrzennych